Зыря́нов — русская фамилия, означающая происхождение из зырян (коми). Имеет женскую форму Зырянова.

Известные носители 
 
 Зырянов, Борис Николаевич (1940—2002) — известный учёный и врач, хирург-онколог, профессор, доктор медицинских наук, академик Российский академии медицинских наук.
 Зырянов, Венедикт Ермилович (1898—1963) — русский советский писатель.
 Зырянов, Владимир Александрович (в монашестве Иона; 1924—1975) — епископ Русской православной церкви, епископ Ставропольский и Бакинский.
 Зырянов, Гавриил Михайлович (1844—1915) — архимандрит Русской православной церкви.
 Зырянов, Герасим Григорьевич (1753—1791) — русский горный мастер, исследователь рудных месторождений, первооткрыватель Зыряновского месторождения.
 Зырянов, Глеб Игоревич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Зырянов, Иван Андреевич (псевдоним — Арамилев, 1896—1954) — русский советский писатель, автор книг про охоту.
 Зырянов, Иван Васильевич (1928—1982) — советский фольклорист, писатель, доктор филологических наук.
 Зырянов, Константин Георгиевич (род. 1977) — российский футболист, тренер.
 Зырянов, Олег Васильевич (род. 1966) — российский литературовед.
 
 
 Зырянов, Серафим Поликарпович (1904—1955) — Герой Социалистического Труда.
 Зырянов, Юрий Алексеевич (1954—2013) — российский музыкант-гитарист, музыкальный педагог.



См. также 
 Зыряново
 Зыряновск